Elzbieta Mowlik – cestista polacca
 Mariusz Mowlik – ex calciatore polacco
 Piotr Mowlik – ex calciatore polacco